Mikko Mäkelä, finski hokejist, * 26. februar 1965, Tampere, Finska.

Mäkelä je v finski ligi igral za klube Tappara Tampere, Ilves Tampere in TPS Turku. Osvojil je dva nalova finskega državnega prvaka, v sezoni 1984/85 s klubom Ilves Tampere in v sezoni 1992/93 s klubom TPS Turku, v sezonah 1984/85 in 1991/92 je bil tudi najboljši strelec finske lige. Leta 1983 je bil kot 65. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, za katerega je igral med sezonama 1985/86 in 1989/90. V ligi NHL, kjer je igral po eno sezono še za klube Los Angeles Kings, Buffalo Sabres in Boston Bruins, je skupno odigral 423 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 118 golov in 147 podaj, ter osemnajst tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in osem podaj. Ob tem je igral še za kluba Malmö IF, s katerim je v sezoni 1993/94 osvojil naslov švedskega državnega prvaka, in Södertälje SK v švedski ligi ter Düsseldorfer EG v nemški ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh srebrnih medalj. Leta 2004 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 82/83
|
| 23
| 29
| 11
| 40
|
| 28
|
| 4
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 35
| 17
| 11
| 28
| +2
| 26
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 34
| 25
| 59
| +20
| 24
|
| 9
| 4
| 7
| 11
| 0
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 11
| 2
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 85/86
|
| 58
| 16
| 20
| 36
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 85/86
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 86/87
|
| 80
| 24
| 33
| 57
|
| 24
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 87/88
|
| 73
| 36
| 40
| 76
|
| 22
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|-
| New York Islanders
| NHL
| 88/89
|
| 76
| 17
| 28
| 45
|
| 22
|
| 76
| 17
| 28
| 45
|
| 22
|-
| New York Islanders
| NHL
| 89/90
|
| 20
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 89/90
|
| 45
| 7
| 14
| 21
|
| 16
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 90/91
|
| 60
| 15
| 7
| 22
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 25
| 45
| 70
| +18
| 38
|
| 3
| 2
| 3
| 5
| +3
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 5
| 3
| 3
| 6
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 8
| 10
| +11
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 38
| 17
| 27
| 44
| +15
| 22
|
| 11
| 4
| 8
| 12
| +6
| 0
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 37
| 15
| 21
| 36
|
| 20
|
| 11
| 4
| 7
| 11
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 5
| 4
| 9
| +13
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 18
| 3
| 11
| 14
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 94/95
|
| 11
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 95/96
|
| 47
| 16
| 37
| 53
|
| 16
|
| 13
| 0
| 14
| 14
|
| 12
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 96/97
|
| 39
| 4
| 14
| 18
|
| 0
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 25
| 2
| 11
| 13
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 41
| 4
| 6
| 10
| -17
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 869
| bgcolor="#7FFF00" | 313
| bgcolor="#7FFF00" | 395
| bgcolor="#7FFF00" | 708
| bgcolor="#7FFF00" | +57
| bgcolor="#7FFF00" | 383
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 62
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti Södertälje SK
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih